Шасье́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Ларжантьер. Округ коммуны — Ларжантьер.

Код INSEE коммуны — 07058.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 994 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 643 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 383 были экономически активными, 260 — неактивными (показатель активности — 59,6 %, в 1999 году было 55,6 %). Из 383 активных работали 334 человека (172 мужчины и 162 женщины), безработных было 49 (23 мужчины и 26 женщин). Среди 260 неактивных 40 человек были учениками или студентами, 54 — пенсионерами, 166 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Романская часовня Сен-Бенуа (XI—XII века)
 Приходская церковь Сент-Илер в готическом стиле
 Замок Ла-Мот (XV век)
 Замок Вернад, в настоящее время мэрия

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш